Xinyi kan syfta på följande orter:

Xinyi, Maoming, en stad på häradsnivå i Guangdong-provinsen;
Xinyi, Xuzhou, en stad på häradsnivå i Jiangsu-provinsen.

WP:Projekt Kina